Petits Chanteurs steht für folgende französische Knabenchöre:
 Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Paris
 Petits chanteurs de Strasbourg 
 Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, Lyon
 Les Petits Chanteurs d’Asnières en Ile-de-France, siehe Les Poppys